Best Kept Secret – album di Sheena Easton del 1983
 Best Kept Secret – album di Slum Village del 2000
 Best Kept Secret – album di Jennifer Paige del 2008
 Best Kept Secret regia di Roberto Zazzara - album di Amp Rive del 2011
Best Kept Secret – singolo degli Skillet del 2000